Sumner County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Sumner County, Kansas 
 Sumner County, Tennessee